Радж:
Сооружения
 Радж Гхат — мемориал в Дели на месте кремации Махатмы Ганди.

Персоналии
 Радж, Джагдиш (1928—2013) — индийский актёр, наиболее известный ролями полицейских инспекторов.
 Радж, Пракаш (род. 1965) — индийский актёр, режиссёр и продюсер.
 Радж, Сушма (род. 1991) — индийская киноактриса.
 Радж, Эдвард (1763—1846) — британский ботаник.